Gavialis browni es una especie extinta del género de crocodilianos Gavialis y un pariente próximo del actual gavial, Gavialis gangeticus. G. browni vivió hace cerca de 5 millones de años en las Colinas Siwalik de Pakistán. G. browni puede ser distinguido de G. gangeticus por sus ojos más cercanamente espaciados y su hueso frontal más estrecho. La especie fue nombrada en 1932 por el paleontólogo Charles Mook. Mook lo describió como una forma transicional entre la especie más primitiva de Gavialis, Gavialis dixoni, y la más avanzada, el gavial moderno (aunque actualmente G. dixoni es clasificado por fuera de Gavialis en su propio género, Dollosuchus, y puede estar más emparentado con los cocodrilos que con los gaviales). G. browni tenía un hocico alargado con más dientes que Dollosuchus, pero no tan largo y con menos dientes que los del gavial moderno. También se ha propuesto que G. browni debería ser situado en un género distinto de Gavialis.

A continuación se muestra un cladograma que muestra la filogenia propuesta para la familia Gavialidae, incluyendo a sus miembros extintos:

Referencias 

Crocodilomorfos extintos de Asia
Crocodilomorfos del Plioceno
Gavialidae
Animales extintos descritos en 1932